Wallersberg steht für:

 Wallersberg (Schwarzenbruck), Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Wallersberg (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Wallersberg, den deutschen Namen der Gemeinde Vatimont im Département Moselle in Frankreich

 Wallersberg (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Wallersberg (Kärnten), ein bis zu 736 m hoher Bergrücken in Kärnten.